

Astronomia 
 4860 Gubbio – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Gubbio – comune italiano della provincia di Perugia in Umbria

Persone 
 Giovanni da Gubbio – architetto italiano
 Mello da Gubbio – pittore italiano di scuola umbra
 Oderisi da Gubbio – miniaturista italiano
 Teobaldo di Gubbio – vescovo cattolico italiano